Xciter – gruppo musicale statunitense
 Xciter – album degli Xciter del 2005